Buschhof steht für
 Buschhof (Meteorit), ein 1863 nahe Jelgava (Kurland) in Lettland niedergegangener Meteorit

Buschhof ist der Name folgender Orte:
 Buschhof (Fichtenberg), Wohnplatz der Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Buschhof (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern, Deutschland
 Buschhof (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden im Landkreis Ansbach in Bayern, Deutschland
 Buschhof (Schwarz), Ortsteil der Gemeinde Schwarz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

 Siehe auch
 Büschhof
 Buschhoff
 Buschhoven
 Buscherhof